Мирослав Маринов (роден на 7 март 2004 г.) е български професионален футболист, който играе като централен нападател и дясно крило за отбора на Ботев (Враца) и националния отбор на България до 19 години. Той е представляван от футболния агент Александър Алеков и неговата агенция ALPORTAL.

Кариера 
Роден във Враца, България, Мирослав е продукт изцяло на школата на Ботев Враца. Първият му треньор е легендата на футбола в град Враца – Тодор Гарев.

Национален отбор 
През 2021 година Маринов става част от националния отбор на България до 19 години и взима участие в квалификациите за Евро 2022.

Външни препратки 
 Профил на Маринов в сайта soccerway.com
 Профил на Маринов в сайта transfermarkt.com

Български футболисти